La Barquera puede referirse a:

 La Barquera (Cantabria), localidad española del municipio de Cartes, provincia de Cantabria.
 La Barquera (La Coruña), parroquia española del municipio de Cerdido, provincia de La Coruña, Galicia.